Marija Šarapova era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Jamea Jackson.

Il singolare del torneo di tennis DFS Classic 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Vera Zvonarëva che ha battuto in finale 7–6(14–12), 7– (7–5) la Jackson.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

DFS Classic 2006